A hospedagem compartilhada ou alojamento compartilhado é, dentre as diversas modalidades de hospedagem de sites, a mais utilizada mundialmente, pelo fato de ter baixo custo. A hospedagem compartilhada não é indicada para sites que tenham muitos acessos ou muito tráfego, pelo fato de poder vir a gerar uma sobrecarga no servidor. Existe uma limitação de CPU (geralmente 2%) para cada um dos sites nesta modalidade.

O contexto de hospedagem grátis também se encaixa na hospedagem compartilhada, ao passo que nesta um ou mais servidores compartilham o espaço entre diversos usuários. A diferença básica é o fato de a hospedagem grátis não oferecer garantias pelo serviço.

Hospedagem compartilhada possui uma das melhores razões custo benefício do mercado, pelo fato de o usuário ter acesso a diversas ferramentas a um preço relativamente baixo.

Esta modalidade surgiu em meados dos anos 1990, e até os dias de hoje é a mais procurada dentre os provedores de hospedagem de sites.

O público-alvo deste mercado é composto por pequenas empresas, profissionais liberais e sites pessoais, que desejam ter uma página institucional na internet e contas de e-mail personalizadas.

Como funciona 
A hospedagem compartilhada funciona baseada em um ou mais servidores, que hospedam os arquivos de diversos usuários simultaneamente. De acordo com as políticas de cada empresa, pode-se utilizar um único servidor, compartilhado entre centenas de sites 

então, pode-se dividir a infra-estrutura em mais de um servidor, de modo que cada um tenha uma função distinta como servidor web, e-mail, DNS, firewall.

É preciso ter cuidado no momento da escolha de um plano de hospedagem compartilhada para seu domínio, principalmente em relação à compatibilidade de seu site com a plataforma operacional dos servidores de hospedagem do provedor.

Plataformas e linguagens 

A hospedagem compartilhada de sites, possui algumas particularidades que exigem em um dado momento, uma escolha por quem a contratará, trata-se da plataforma operacional e consequentemente, da linguagem de programação que será utilizada na construção do site.

Plataforma operacional
As principais plataforma utilizadas são: Microsoft Windows e LINUX.

Microsoft Windows - Geralmente, planos de hospedagem compartilhada em servidores Windows são indicados para quem possui sites escritos em linguagens da própria Microsoft, como por exemplo o asp, asp.net além de páginas html e perl ou que façam uso do banco de dados SQL server ou MySQL.

LINUX - Provedores de hospedagem compartilhada que operam apenas com servidores LINUX podem hospedar páginas escritas principalmente em html, php, CGI, perl, python, dentre outras compatíveis com a plataforma. Geralmente, planos de hospedagem compartilhada em plataforma Linux oferecem bancos dados MySQL e PostgreSQL.

Ferramentas 

As empresas que prestam serviços de hospedagem compartilhada, oferecem serviços distintos, como painel de controle, construtor de sites, banco de dados, contador de visitas, e-mail, fórum, blog e fotolog.

Segurança 

Algumas empresas oferecem serviços adicionais como Anti-spam, Firewall e Antivirus, ferramentas importantes que protegem o usuário contra malfeitores na internet.

Vantagens e desvantagens 

Uma das principais vantagens da hospedagem compartilhada é que, o provedor fica responsável pelas tarefas administrativas que demandam conhecimentos técnicos. A pessoa física ou pessoa jurídica que contrata uma hospedagem compartilhada tem de pouco a quase nada de preocupações, além de simplesmente, enviar seus arquivos, criar suas contas de e-mails e gerenciar as características comuns através do painel de controle. Manter um servidor de hospedagem web ligado 24 horas, criar sistemas e rotinas de backup são tarefas árduas e que demandam alto investimento.

A principal desvantagem fica por conta das limitações no quesito, mas não se limitando a isso, personalizações. Por exemplo, se você possui um scrip escrito em php que requer a variável register_globals solicitada como On, possívelmente terá problemas. Provedores de Hospedagem, em sua grande maioria, fecham estas dentre outras funções para garantir a máxima segurança das informações ali presentes.

Internet

es:Alojamiento compartido
hu:Webtárhely
ja:バーチャルホスト
sk:Webhosting
sv:Shared hosting